Por kan syfta på:

 Por – hålrum i ett fast material, se porositet
Por (hud) – talgkörtlars/hårsäckars och svettkörtlars mynningar 
Markpor – mellanrummet mellan de olika markpartiklarna
Por (botanik) – hålrum i väggen hos en växtcell
POR (Power-On-Reset) – en benämning inom processorarkitektur